Municipio de Bowen puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bowen (condado de Madison, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Bowen (condado de Misisipi, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Misisipi.
 Municipio de Bowen (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sargent.